Ве́рбний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Вербний провулок — провулок у місті Володимир-Волинський Волинської області.
 Вербний провулок — провулок у місті Жмеринка Вінницької області.
 Вербний провулок — провулок у місті Київ.
 Вербний провулок — провулок у місті Павлоград Дніпропетровської області.
 Вербний провулок — провулок у місті Ужгород.

Провулки